(18638) Nouet, un astéroïde de la ceinture principale 

 Gustave Nouet, (1878-1959), préfet apostolique du Sahara ;
 Jacques Nouet, (1605-1680), théologien et religieux français ;
 Louis Nouët, (1844-1933), Gouverneur de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie et de l'Inde française.
 Nicolas-Antoine Nouet, (1740-1811), astronome ; 
 Noël Nouet, (1885-1969), peintre et dessinateur français.

Homonymie de patronyme